Pykara (podrodzina Policoryphinae) – rodzaj kosarza z podrodziny Policoryphinae, podrzędu Laniatores i rodziny Assamiidae
 Pykara (rzeka) – rzeka w Indiach